La saison 1987-1988 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes de 18 clubs composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont le RC Kouba, le MO Constantine et l'USM Bel-Abbès, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut , un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Groupe Centre
Sigles des clubs de la Régionale Centre saison 1987-1988, selon le Tirage au Sort du calendrier : 
1- WOB : Widad OFLA Boufarik 
2- NRBA : Nadi Riyadhi Ben Aknoun 
3- ESG : Entente de Sour El-Ghozlane
4- USMB Blida : Union Sportive Medinat Blida 
5- HAC (hydra athlétic club) 
6- JSB (jil saad binaa)
7- OMM (olympic medinat médéa) 
8- ARBA (amel riyadhi baladiyet arba) 
9- MAHD (milahat athlétic hussein-dey)                                                                                                                                                                               
10-ISMK (itihad sportive madinet koléa) 
11-CBSM (Chabeb Baladiyet Sidi Moussa)
12-RSK (Raed Solb Kouba)
13-SRK (Sari riyadhi khemis)
14-MBT (menassriyet baladiyet tablat) 
15-IRBL (itihad riyadhi baladiyet laghouat) 
16 IRBEB (itihad riyadi baladiyet el-biar) 
17-OMRE (olympi mostakbel riyadi el-annasser)
18-CRNT (Chabeb Riyadi Nekl Touggourt)

Calendrier

Résultats

Groupe Est

Calendrier

Résultats

Groupe Ouest

Calendrier

Résultats

Détail des Résultats

Classement des Meilleurs buteurs

Meilleurs buteurs groupe Ouest 

Buteurs par Équipe ;source :

Meilleurs buteurs groupe Est

Notes et références 

 Source : Journal El Hadef

Liens externes

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1987-1988
 Coupe d'Algérie de football 1987-1988

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football en 1987
Football en 1988
1987 en Algérie
1988 en Algérie